Lajeado (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Lajeado (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul